Caucus (conflictbemiddeling) - een bijeenkomst voor conflictbemiddeling
 Caucus (politiek) - een partijbijeenkomst in Angelsaksische landen